La combinación de nombre y apellido Serguéi Litvínov puede referirse a:
 Serguéi Nikoláyevich Litvínov (1958–2018), lanzador de martillo soviético;
 Serguéi Serguéyevich Litvínov (n. 1986), lanzador de martillo ruso, hijo del anterior.